

Abruzzo 

 Castello Caracciolo - Tocco da Casauria

Basilicata 

 Castello Caracciolo - Brienza